Esperanza (spanisch „Hoffnung“) steht für:

 Esperanza (Vorname), weiblicher Vorname, vor allem in Spanien gebräuchlich
 Esperanza (Schiff), Greenpeace-Schiff
 Esperanza (1988), russisch-mexikanischer Spielfilm von Sergio Olhovich
 Esperanza (2006), deutscher Spielfilm von Zsolt Bács
 Esperanza (Buch), schwedisches Kinderbuch von Jakob Wegelius (1999)
 Esperanza Holding, angolanisches Offshore-Unternehmen
 Das Schiff Esperanza, Hörspiel von Fred von Hoerschelmann (1953)

Esperanza ist der Name folgender Orte

in Puerto Rico:
 Esperanza (Caguas, Puerto Rico)
 Esperanza (Naguabo, Puerto Rico)
 Esperanza (Ponce, Puerto Rico)
 Esperanza (Salinas, Puerto Rico)
 Esperanza (Vieques, Puerto Rico)

in den Vereinigten Staaten:
 Esperanza (Hudspeth County, Texas)
 Esperanza (Kalifornien), im Orange County
 Esperanza (Mississippi), im Pontotoc County
 Esperanza (Montgomery County, Texas)
 Esperanza Farm, im Saint Mary’s County, Maryland

andernorts:

 Esperanza (Santa Fe), eine Stadt in Argentinien
 Esperanza-Station, argentinische Basis in der Antarktis
 Esperanza (Cayo District), Belize
 Esperanza (Orange Walk), Belize
 Esperanza (Dominikanische Republik), Municipio in der Provinz Valverde in der Dominikanischen Republik
 Esperanza (Puebla), Stadt in Mexiko
 Municipio Esperanza, Municipio in Mexiko
 Esperanza (Querétaro), Ort in Mexiko
 Esperanza (Sonora), Ort in Mexiko
 Esperanza (Agusan del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Agusan del Sur, Philippinen
 Esperanza (Masbate), Stadtgemeinde in der Provinz Masbate, Philippinen
 Esperanza (Sultan Kudarat), Stadtgemeinde in der Provinz Sultan Kudarat, Philippinen
 Esperanza (Südafrika), ein Ort in Südafrika
 Esperanza (Cerro Largo), Ortschaft in Uruguay
 Esperanza (Paysandú), Ortschaft in Uruguay
 Esperanza (Ucayali), Stadt in Peru

weitere geographische Objekte:
 Esperanza Pond, See im St. Mary's County, Maryland
 Esperanza Wash, Fließgewässer im Pima County, Arizona
 Esperanza Claim, Mine im Taos County, New Mexico
 Esperanza Claims Group Mine, Mine im Saguache County, Colorado
 Esperanza Group-Luis Lopez, Mine im Socorro County, New Mexico
 Esperanza Mill, Mine im Pima County, Arizona
 Esperanza Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Esperanza Pit, Mine im Pima County, Arizona
 Esperanza Prospect, Mine im Sierra County, New Mexico

Siehe auch:
 Esperança
 Esperance
 Esperanza Creek
 La Esperanza
 Nueva Esperanza
 Villa Esperanza